Рольф Дитер Бринкманн (; 16 апреля 1940 года ― 23 апреля 1975 года) ― немецкий писатель и поэт.

Биография 
Рольф Дитер Бринкманн считается важным предшественником течения так называемой немецкой «поп-литературы» (Pop-Literatur) . В 1960-х годах он опубликовал девять сборников стихов, посвящённых проявлениям современной культуры и собственному чувственному опыту активной субъективности. В этот период он также написал роман о современной семейной жизни «Keiner weiß mehr» («Никто больше не знает»). Его ранняя проза была вдохновлена современным ему французским «новым романом». Точность описания, присущая этому литературному стилю впоследствии никогда не покидала его, но слилась в его поэзии с влияниям творчества таких авторов, как Готфрид Бенн, Уильям Карлос Уильямс, Фрэнк О'Хара и Тед Берриган. В 1972―1973 годах Бринкман был стипендиатом Немецкой академии Вилла Массимо в Риме. Отчаяние по поводу судеб цивилизации пронизывают «Rom, Blicke» и другие его посмертно опубликованные прозаические произведения. Весной 1974 года Бринкман был приглашённым лектором при кафедре немецкого языка в Техасском университете в Остине. В 1975 году он был посмертно награжден Премией Петрарки за свою главную работу, наиболее высоко оценённую и влиятельную ― последний сборник стихов Westwärts 1 & 2 (1975). В 2005 году было опубликовано новое расширенное издание этой книги, в которое были добавлены 26 более длинных стихотворений, а также постскриптум автора на 75 страницах. Эти части с неохотой были исключены Бринкманом из первого издания, поскольку издатель счёл книгу слишком объёмной. После пары чтений на Кембриджском фестивале поэзии за несколько недель до публикации Westwärts 1 & 2, он скоропостижно скончался в результате аварии в центре Лондона.

Избранные работы 
 vorstellung meiner hände (2010) 
 Briefe an Hartmut 1974-1975 (1999) 
 Schnitte. (1988) 
 Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand : Träume, Aufstände, Gewalt, Morde : Reise, Zeit, Magazin : die Story ist schnell erzählt (Tagebuch) (1987) 
 Erzählungen (1985) 
 Der Film in Worten : Prosa, Erzählungen, Essays, Hörspiele, Fotos, Collagen, 1965-1974 (1982) 
 Standphotos. Gedichte 1962-1970 (1980) 
 Rom, Blicke. (1979) 
 Westwärts 1 & 2. (1975)   (pbk.)
 Keiner weiß mehr. (1968)

Примечания

Литература 
 John MacKay, Inscription and Modernity: From Wordsworth to Mandelstam (Bloomington: Indiana University Press, 2006), esp. pp. 28– 34.ISBN 0-253-34749-1
 Heinz Ludwig Arnold (ed.), Zeitschrift text + kritik, Themenheft: Rolf Dieter Brinkmann. Nr. 71, 1981,  Index of contents With an annotated selected bibliography.
 Johann Reißer: Archäologie und Sampling - Die Neuordnung der Lyrik bei Rolf Dieter Brinkmann, Thomas Kling und Barbara Köhler. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2014, .
 Thomas Boyken, Ina Cappelmann und Uwe Schwagmeier (Hrsg.): Rolf Dieter Brinkmann: Neue Perspektiven. Orte, Helden, Körper. Fink, München 2010, .
 Theo Breuer: Was Neues im Westen oder Brinkmann macht weiter. In: T. B.: Aus dem Hinterland. Lyrik nach 2000. Edition YE, Sistig 2005.
 Maleen Brinkmann: R. D. Brinkmann. Literaturmagazin 36. Rowohlt, Reinbek 1995, .
 Karl-Eckhard Carius (ed.): Brinkmann. Schnitte im Atemschutz. edition text + kritik, München 2008.
 Roberto Di Bella: ‚... das wildgefleckte Panorama eines anderen Traums‘. Rolf Dieter Brinkmanns spätes Romanprojekt. Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, .
 Otto Dörner: Rolf Dieter Brinkmann – Der Dichter aus Vechta. In: Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1987. Vechta 1986, S. 322–340.
 Gunter Geduldig, Ursula Schüssler (eds.): /:Vechta! Eine Fiktion!/: der Dichter Rolf Dieter Brinkmann. Secolo, Osnabrück 1995.
 id. (ed. with Claudia Wehebrink): Bibliographie R. D. Brinkmann. Aisthesis, Bielefeld 1997.
 id. (ed.): Amerikanischer Speck, englischer Honig, italienische Nüsse. Rolf Dieter Brinkmann zum 60. Eiswasser. Zeitschrift für Literatur, 7. Jahrgang, 2 Bände, Eiswasser Verlag 2000.
 ders. und Marco Sagurna (eds.): Too much. Das lange Leben des Rolf Dieter Brinkmann. 2. ed. Eiswasser, Vechta 2000. - Collection of interviews with friends, scholars and writers.
 Oliver Kobold: Lange nachdenkliche Gänge. Rolf Dieter Brinkmanns Lyrik und Prosa 1959–1962. Universitätsverlag WINTER, Heidelberg 2014.
 Andreas Moll: Text und Bild bei Rolf Dieter Brinkmann. Intermedialität im Spätwerk. Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.
 Hansjürgen Richter: Ästhetik der Ambivalenz. Studien zur Struktur „postmoderner“ Lyrik, exemplarisch dargestellt an Rolf Dieter Brinkmanns Poetik und dem Gedichtband „Westwärts 1 & 2“.' Peter Lang, Frankfurt am Main 1983.
 Jan Röhnert, Gunter Geduldig (eds.): Rolf Dieter Brinkmann. Seine Gedichte in Einzelinterpretationen. 2 vols., Walter de Gruyter, Berlin 2012, .
 Jörgen Schäfer: Pop-Literatur. Rolf Dieter Brinkmann und das Verhältnis zur Populärkultur in der Literatur der sechziger Jahre. M & P Verlag für Wissenschaft und Forschung, Stuttgart 1998.
 Stephanie Schmitt: Intermedialität bei Rolf Dieter Brinkmann. Konstruktionen von Gegenwart an den Schnittstellen von Text, Bild und Musik. transcript, Bielefeld 2012, .
 Udo Seinsoth: Katalog Nr. 20. Bibliografie der Veröffentlichungen. Antiquariat Beim Steinernen Kreuz (Hrsg.): Rolf Dieter Brinkmann zum 50. Geburtstag. Eigenverlag, Bremen 1990, S. 38–57.
 Oscar Sundara: Rolf Dieter Brinkmann (Serv, 2011, in English) 
 Ingo Sundmacher: Brinkmann meets Burroughs. Literatur und intermediale Postmoderne. In: Z. Zeitschrift für Kultur- und Geisteswissenschaften. H. 16, 1998. Fösse, Hannover  S. 3–16.

Ссылки 
 Short biography
 www.brinkmann-wildgefleckt.de
 Reviews by Thomas Groß of recordings released in 2005. signandsight.com
 Review by Stephan Delbos of the bilingual volume An Unchanging Blue (2011). The Prague Post
 Short interview with Brinkmann's translator Mark Terrill (2011). The Prague Post

Немецкие поэты